Закс — еврейская и немецкая фамилия:

Известные носители

А 
 Закс, Андреас Адамович (1903—1983) — советский немецкий писатель, поэт и драматург.
 Закс, Анна Борисовна (1899-1996) — советский и российский историк-музеевед.
 Закс, Арт Яковлевич (1878—1938) — советский педагог, методист внешкольной работы.

Б

В 
  — немецкий промышленник, оберштурмбаннфюрер СС.

Г 
 Закс, Генрих (1831—1901) — немецкий гравёр.
 
 Закс, Гунтер (1932—2011) — немецкий фотограф, плейбой и мультимиллионер.

Д 
 Закс, Дмитрий Михайлович (род. 1961) — русский поэт.

К 
 Закс, Клаус-Юрген (род. 1929) — немецкий музыковед и источниковед-медиевист.
 Закс, Курт (1881—1959) — немецкий музыковед и фольклорист.

Л 
 Закс, Клаус Юрген (род. 1929) — немецкий музыковед.
 Закс, Лев Абрамович (род. 1949) — доктор философских наук, ректор Гуманитарного университета (Екатеринбург).
 Закс, Леон Борисович (1918—1977) — советский музыкант, скрипач-виртуоз, педагог.

МНС 
 Закс, Мельхиор (1843—1917) — немецкий композитор и музыкальный теоретик.
 Закс, Нелли (1891—1970) — немецкая поэтесса, прозаик и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1966).
 Закс, Самуил Маркович (1884—1937) — российский революционер, журналист и издатель.

Э

См. также 
 Сакс
 Закс (еврейская фамилия)
 Закс (немецкая фамилия)
 ЗАКС или ЗакС — законодательное собрание какого-либо из субъектов Российской Федерации. См. Парламенты регионов России. Не следует путать с ЗАГС.